Manderup Due henviser til:

 Manderup Due (lensmand) (omkring 1598-1660) – dansk lensmand
 Manderup Due (officer) (1668-1710) – dansk officer